Loskennzeichnungsverordnung steht für:
 Loskennzeichnungsverordnung (Österreich), österreichische Verordnung
 Los-Kennzeichnungs-Verordnung, deutsche Verordnung des Bundes-Gesundheitsministeriums